VI сезон Первой лиги Черногории по футболу проводился в 2011 и 2012 годах. Чемпионом турнира стала команда ФК Будучност.

Команды 

По результатам сезона 2010/2011 команда ОФК Бар, закончившая турнир на последнем 12-м месте, напрямую выбыла во Вторую лигу. Её место занял победитель Второй лиги 10/11 ФК Бокель.

ФК Морнар из города Бар и ФК Сутьеска из Никшича, занявшие 10-е и 11-е места соответственно, играли стыковые матчи за право остаться в Первой лиге.

Команда ФК Морнар выбыла во Второй дивизион, уступив по двум встречам третьей команде Второй лиги 10/11 ФК Беране по голам на выезде с общим счетом 1:1.

Команда ФК Сутьеска сохранила своё место в чемпионате, благодаря победе над второй командой Второй лиги 10/11 Биело-Польским ФК Единством с общим счетом по двум матчам 1:0.

Итоговая таблица 

(Ч) — Чемпион предыдущего сезона; (2) — 2-й в предыдущем сезоне; (3) — 3-й в предыдущем сезоне; (С) — Победитель стыковых матчей; (П) — Повышенный из Второй лиги

Результаты матчей 
Турнир разыгрывался в три круга. Первые два круга — это по две игры, дома и на выезде, каждой команды с каждой, всего 22 матча. Третий круг — это ещё одна игра каждой команды с каждой, команды распределены по результатам первых двух кругов. Всего за турнир каждой командой сыграно по 33 матча.

Первый и второй круги

Третий круг

Положение команд по ходу турнира

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Стыковые матчи 
По результатам соревнований команды занявшие 10-е и 11-е место, должны были отстаивать право на участие в следующем сезоне. Каждый клуб провел по два матча с претендентами занявшими 3-е и 2-е место во Второй лиге

Первые матчи

Ответные матчи

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Черногории 

Чемпионат Черногории по футболу
Черногория
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Черногории в 2011 году
Спорт в Черногории в 2012 году